Imię i nazwisko Jaroslav Brož nosili lub noszą m.in.:
 Jaroslav Brož (1906–??) – czechosłowacki kolarz, olimpijczyk z 1924
 Jaroslav Brož (1950-1975) – czechosłowacki lekkoatleta, olimpijczyk z 1972